Имеретинская низменность — низменность, расположенная в Адлерском районе города Сочи на побережье Чёрного моря в междуречье реки Мзымта и реки Псоу, по которой проходит государственная граница России. На территории Имеретинской низменности расположены Олимпийский парк и другие объекты прибрежного кластера, возведённые к XXII зимним Олимпийским играм 2014 года.

Населённые пункты 

На территории низменности до строительства олимпийских объектов Олимпиады-2014 располагались населённые пункты: Нижне-Имеретинская бухта, совхозы «Россия», «Южные культуры», посёлок Мирный.

Флора и фауна 
Уникальность Имеретинской низменности признало ещё царское правительство, в 1911 году присвоив ей статус особо охраняемой природной зоны.

В настоящее время на территории природного парка встречается 179 видов птиц, они здесь гнездятся, зимуют или останавливаются во время миграций. 18 из них занесены в Красную книгу Краснодарского края и 16 видов занесены в Красную книгу РФ.

Освоение территории низменности и современное использование 

Имеретинская низменность занимает территорию площадью около 1300 га.

На территории низменности расположены остатки христианского храма IX—X веков, на основе которых в настоящее время планируется устроить музей.

Одними из первых в районе Нижне-Имеретинской бухты казаками-некрасовцами был образован посёлок Марлинский, большая часть населения которого в 2011 году была переселена в посёлок Некрасовское, так как их дома и земельные участки были изъяты под олимпийские нужды.

В настоящее время на территории Имеретинской низменности построены главные спортивные сооружения прибрежного кластера XXII Зимней Олимпиады в Сочи, Олимпийский парк, тематический парк развлечений, большое количество гостиниц, железнодорожный вокзал. Также, в устье Мзымты был построен порт Сочи Имеретинский, который после Олимпиады планируется преобразовать в яхт-марину.

В целях сохранения статуса ключевой орнитологической территории международного значения, а также сохранения, восстановления, воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания был создан природный орнитологический парк в Имеретинской низменности общей площадью 298,59 га. Природный орнитологический парк состоит из 14 кластеров, 6 из которых располагаются на низкогорных холмах в долине реки Псоу и ещё 8 — непосредственно на Имеретинской низменности.

При строительстве олимпийских объектов был перекрыт вынос песка и гальки рекой Мзымта на пляжи Имеретинской низменности. В результате пляжи разрушаются и части низменности угрожает затопление.

Из подчинённых Адлерскому району г. Сочи территорий в Имеретинской низменности 1 февраля 2020 года был выделен посёлок городского типа Сириус.

См. также 
 Олимпийский парк (Сочи)

Литература 
 
 Акатов В. В., Акатова Т. В., Бибин А. Р., Грабенко Е. А., Ескин Н. Б., Загурная Ю. С., Зашибаев М. В., Кудактин А. Н., Локтионова О. А., Перевозов А. Г., Спасовский Ю. Н., Тильба П. А., Тимухин И. Н., Туниев Б. С., Туниев С. Б., Чумаченко Ю. А. —Краснодар: ООО «Копи-Принт», 2009. — 93 с.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

География Сочи
Памятники природы Краснодарского края
Низменности Краснодарского края
Федеральная территория «Сириус»